Gazis ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Gazis (* 1981), griechischer Boxer, Olympiateilnehmer 2004 und 2008
 Nikolaos Gazis (1903–1996), griechischer Politiker, MdEP